Dit is een lijst van planetoïden 10001-10100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10001) Palermo || 1969 TM1|| 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (10002) Bagdasarian || 1969 TQ1|| 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (10003) Caryhuang || 1971 UD1|| 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (10004) Igormakarov || 1975 VV2|| 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (10005) Chernega || 1976 SS2|| 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (10006) Sessai || 1976 UR15|| 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (10007) Malytheatre || 1976 YF3|| 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (10008) Raisanyo || 1977 DT2|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (10009) Hirosetanso || 1977 EA6|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (10010) Rudruna || 1978 PW3|| 9 augustus 1978 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (10011) Avidzba || 1978 QY1|| 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (10012) Tmutarakania || 1978 RE3|| 3 september 1978 || N. S. Chernykh, L. G. Karachkina
|-
| (10013) Stenholm || 1978 RR8|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10014) Shaim || 1978 SE3|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10015) Valenlebedev || 1978 SA5|| 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (10016) Yugan || 1978 SW7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10017) Jaotsungi || 1978 UP2|| 30 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (10018) Lykawka || 1979 MG4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10019) Wesleyfraser || 1979 MK7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10020) Bagenal || 1979 OQ5|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (10021) Henja || 1979 QC1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10022) Zubov || 1979 SU2|| 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (10023) Vladifedorov || 1979 WX3|| 17 november 1979 || L. I. Chernykh
|-
| (10024) Marthahazen || 1980 EB || 10 maart 1980 || Harvard Observatory
|-
| (10025) Rauer || 1980 FO1|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10026) Sophiexeon || 1980 RE1|| 3 september 1980 || A. Mrkos
|-
| (10027) Perozzi || 1981 FL || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (10028) Bonus || 1981 JM2|| 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (10029) Hiramperkins || 1981 QF || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (10030) Philkeenan || 1981 QG || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (10031) Vladarnolda || 1981 RB2|| 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (10032) Hans-Ulrich || 1981 RF7|| 3 september 1981 || S. J. Bus
|-
| (10033) Bodewits || 1981 UJ23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (10034) Birlan || 1981 YG || 30 december 1981 || E. Bowell
|-
| (10035) Davidgheesling || 1982 DC2|| 16 februari 1982 || L. Brožek
|-
| (10036) McGaha || 1982 OF || 24 juli 1982 || E. Bowell
|-
| (10037) Raypickard || 1984 BQ || 26 januari 1984 || A. Mrkos
|-
| (10038) Tanaro || 1984 HO1|| 28 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (10039) Keet Seel || 1984 LK || 2 juni 1984 || B. A. Skiff
|-
| (10040) Ghillar || 1984 QM || 24 augustus 1984 || Z. Vávrová
|-
| (10041) Parkinson || 1985 HS1|| 24 april 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10042) Budstewart || 1985 PL || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (10043) Janegann || 1985 PN || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (10044) Squyres || 1985 RU || 15 september 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10045) Dorarussell || 1985 RJ3|| 6 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (10046) Creighton || 1986 JC || 2 mei 1986 || INAS
|-
| (10047) Davidchapman || 1986 QK2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (10048) Grönbech || 1986 TQ || 3 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (10049) Vorovich || 1986 TZ11|| 3 oktober 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (10050) Rayman || 1987 MA1|| 28 juni 1987 || E. F. Helin
|-
| (10051) Albee || 1987 QG6|| 23 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (10052) Nason || 1987 SM12|| 16 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (10053) Noeldetilly || 1987 SR12|| 16 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (10054) Solomin || 1987 SQ17|| 17 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (10055) Silcher || 1987 YC1|| 22 december 1987 || F. Börngen
|-
| (10056) Johnschroer || 1988 BX3|| 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (10057) L'Obel || 1988 CO1|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (10058) Ikwilliamson || 1988 DD5|| 25 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (10059) McCullough || 1988 FS2|| 21 maart 1988 || Bulgarian National Observatory
|-
| (10060) Amymilne || 1988 GL || 12 april 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10061) Ndolaprata || 1988 PG1|| 11 augustus 1988 || A. J. Noymer
|-
| (10062) Kimhay || 1988 RV4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (10063) Erinleeryan || 1988 SZ2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (10064) Hirosetamotsu || 1988 UO || 31 oktober 1988 || T. Kojima
|-
| (10065) Greglisk || 1988 XK || 3 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (10066) Pihack || 1988 XV2|| 1 december 1988 || P. Jensen
|-
| (10067) Bertuch || 1989 AL6|| 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (10068) Dodoens || 1989 CT2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (10069) Fontenelle || 1989 CW2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (10070) Liuzongli || 1989 CB8|| 7 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (10071) Paraguay || 1989 EZ2|| 2 maart 1989 || E. W. Elst
|-
| (10072) Uruguay || 1989 GF1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10073) Peterhiscocks || 1989 GJ2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10074) Van den Berghe || 1989 GH4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10075) Campeche || 1989 GR4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10076) Rogerhill || 1989 PK || 9 augustus 1989 || E. F. Helin
|-
| (10077) Raykoenig || 1989 UL1|| 26 oktober 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10078) Stanthorpe || 1989 UJ3|| 30 oktober 1989 || T. Seki
|-
| (10079) Meunier || 1989 XD2|| 2 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (10080) Macevans || 1990 OF1|| 18 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (10081) Dantaylor || 1990 OW1|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (10082) Bronson || 1990 OF2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (10083) Gordonanderson || 1990 QE2|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10084) Rossparker || 1990 QC5|| 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10085) Jekennedy || 1990 QF5|| 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10086) McCurdy || 1990 SZ || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10087) Dechesne || 1990 SG3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10088) Digne || 1990 SG8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10089) Turgot || 1990 SS9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10090) Sikorsky || 1990 TK15|| 13 oktober 1990 || L. G. Karachkina, G. R. Kastel'
|-
| (10091) Bandaisan || 1990 VD3|| 11 november 1990 || T. Seki
|-
| (10092) Sasaki || 1990 VD4|| 15 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10093) Diesel || 1990 WX1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10094) Eijikato || 1991 DK || 20 februari 1991 || T. Seki
|-
| (10095) Carlloewe || 1991 RP2|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (10096) Colleenohare || 1991 RK5|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10097) Humbroncos || 1991 RV16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10098) Jaymiematthews || 1991 SC1|| 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (10099) Glazebrook || 1991 VB9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (10100) Bürgel || 1991 XH1|| 10 december 1991 || F. Börngen|}

Planetoïdenlijsten